Этот список содержит 25 игроков, набравших наибольшее количество очков в матчах регулярных чемпионатов Женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА) за карьеру.

Количество набранных за карьеру очков указывает на эффективность баскетболистки при игре в нападении, а также на пользу, которую она приносит команде. Очки начисляются за точные попадания баскетболисток в корзину соперника, однако не все броски в цель оцениваются одинаково. За все попадания с линии штрафных бросков игроку начисляется одно очко, со средней и ближней дистанций — по два, а за все попадания из-за дуги — по три. Всего лишь четверо на данный момент набрали больше 7000 очков, 14 человек преодолели отметку в 6000 очков и 23 игрока имеют в своём активе более 5000 очков.

Первым игроком, преодолевшим отметку в 7000 очков, стала Тина Томпсон в сезоне 2012 года, после чего закончила карьеру в следующем году, набрав в итоге 7488 очков. Спустя четыре сезона, в чемпионате 2016 года, это достижение повторила Тамика Кэтчингс, завершившая свою карьеру по его окончании с результатом 7380 очков. В том же первенстве рубеж в 7000 очков превзошла и Дайана Таурази, до сих пор продолжающая свою профессиональную карьеру, которая по завершении сезона 2022 года набрала 9693 очка, став первым игроком ВНБА, преодолевшим планку в 8000 и 9000 очков. В сезоне 2022 года эту отметку преодолела Тина Чарльз, набрав по его окончании 7115 баллов.

Лидером же по среднему показателю за игру на данный момент является Синтия Купер, которая по окончании своей спортивной карьеры имеет в активе результат в 21,0 очка в среднем за матч. Второе место по данному показателю, с незначительным отставанием, занимает действующая баскетболистка Брианна Стюарт, которая на данный момент набирает по 20,3 очка в среднем за встречу. На третьем месте, также с небольшим отставанием, идёт Елена Делле Донн, показатель которой пока что составляет 19,8 очка в среднем за игру.

В данный список входят семь действующих баскетболисток, а самой результативной из них является Дайана Таурази, лидирующая в этой номинации.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 19 сентября 2022 года (на момент окончания сезона 2022 года, следующий сезон стартует в мае 2023 года)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Женская национальная баскетбольная ассоциация